Ophiderpeton — род примитивных стегоцефалов (либо тонкопозвонковых), единственный в семействе Ophiderpetontidae отряда аистопод (Aistopoda). Существовал во времена каменноугольного периода ( назад). Ископаемые остатки найдены в Ирландии, Шотландии (Великобритания), а также в Аризоне и Огайо (США). Название рода означает «гад-змея».

Похож на змею, конечностей нет, даже их рудиментов. Длина 70 см. Имел 230 позвонков. Длина черепа 15 см. Жил в воде. Плавал, вероятно, как змея.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2021 года в род включают 4 вымерших вида:
  [syn. ]

Примечания 

Стегоцефалы
Фауна каменноугольного периода
Фоссилии из каменноугольных отложений Великобритании
Фоссилии из каменноугольных отложений Ирландии
Фоссилии из каменноугольных отложений США